|-
| 105401 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105402 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105403 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105404 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105405 - || || 27 d'agost, 2000 || Kvistaberg || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 105406 - || || 25 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105407 - || || 29 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105408 - || || 29 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105409 - || || 29 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105410 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105411 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105412 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105413 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105414 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105415 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105416 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105417 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105418 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105419 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105420 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105421 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105422 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105423 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105424 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105425 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105426 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105427 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105428 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105429 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105430 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105431 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105432 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105433 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105434 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105435 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105436 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105437 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105438 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105439 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105440 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105441 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105442 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105443 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105444 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105445 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105446 - || || 26 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105447 - || || 26 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105448 - || || 26 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105449 - || || 26 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105450 - || || 26 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105451 - || || 28 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105452 - || || 29 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105453 - || || 26 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105454 - || || 26 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105455 - || || 29 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105456 - || || 29 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105457 - || || 29 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105458 - || || 29 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105459 - || || 29 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105460 - || || 29 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105461 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105462 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105463 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105464 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105465 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105466 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105467 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105468 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105469 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105470 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105471 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105472 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105473 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105474 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105475 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105476 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105477 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105478 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105479 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105480 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105481 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105482 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105483 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105484 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105485 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105486 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105487 - || || 20 d'agost, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 105488 - || || 21 d'agost, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 105489 - || || 21 d'agost, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 105490 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105491 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105492 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105493 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105494 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105495 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105496 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105497 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105498 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105499 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105500 - || || 29 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
5